Joe Allen může být:

 Joe Allen (1909) – velšský fotbalista
 Joe Allen (1990) – velšský fotbalový záložník a reprezentant
 Joe Allen (malíř) – britský malíř